Název Březovice má více míst:
 Březovice (k. ú. Březovice pod Bezdězem) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Březovice (Hořice) – část města Hořice, okres Jičín
 Březovice (Chroustovice) – část městyse Chroustovice, okres Chrudim
 Březovice (Lipno nad Vltavou) – bývalá osada obce Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
 Březovice – bývalý název (do roku 1924) obce Vřesovice, okres Hodonín

Externí odkazy